Le mot drucker signifie imprimeur en allemand.

Patronyme 

 Henry Drucker (185.-1909), chansonnier et auteur dramatique français ;
 Leopold Drucker (1903-1988), footballeur et entraineur autrichien ;
 Louis Drucker, fondateur en 1885 de la Maison Drucker, fabricant de chaises de bistrot en rotin ;
 Peter Drucker (1909-2005), théoricien austro-américain du management ;
 Mort Drucker (1929-2020), dessinateur et caricaturiste américain ;
 Stanley Drucker (1929-2022), clarinettiste américain ;
 Leon Drucker (1961-), compositeur, chanteur et contrebassiste américain ;
 Adam Drucker (1977-), rappeur/chanteur américain ;
 Jempy Drucker (1986-), coureur cycliste luxembourgeois ;
 Wilhelmina Drucker (1847-1925), féministe et écrivaine néerlandaise.

Une famille française dont sont notamment issues plusieurs personnalités de la télévision et du cinéma :
Abraham Drucker (1903-1983), né en Roumanie, durant la Seconde Guerre mondiale, médecin- chef du Camp de Drancy, a émigré en France en 1925, où il poursuit ses études de médecine et naturalisé français en 1937. Il avait épousé en 1934 Lola Schafler, née en 1906 et d'origine autrichienne, avec qui il a eu trois fils :
 Jean Drucker (1941-2003), ancien responsable audiovisuel français et président de chaînes de télévision ;
 Marie Drucker (1974-), journaliste française, fille de Jean Drucker et Véronique Siney ; compagne de Mathias Vicherat, dont elle a un fils :
 Jean Vicherat (2015-)
 Vincent Drucker (1997-), fils de Jean Drucker et de l'actrice Anaïs Jeanneret ;
 Michel Drucker (1942-), animateur de radio et de télévision  français, frère de Jean et de Jacques, époux de l'actrice Dany Saval ;
 Jacques Drucker (1945-), médecin et chercheur français, frère de Jean et de Michel ;
 Léa Drucker (1972-), actrice française, fille de Jacques et épouse de Julien Rambaldi, dont elle a une fille :
 Martha Rambaldi (2014-)

Paronyme 
 Pamela Druckerman